Даффи Дак ( — Утка Даффи) — мультипликационный персонаж из мультфильмов серии Looney Tunes и Merrie Melodies компании Warner Brothers. Даффи был первым персонажем нового типа, возникшего в конце 1930-х годов, чтобы вытеснить обычных традиционных персонажей, подобных Микки Маусу и Попаю, которые были популярны в начале того десятилетия. Даффи известен как главный конкурент Багза Банни. Среди персонажей Warner Даффи находится на третьем месте со 130 короткометражками, уступая только поросёнку Порки (153) и Багзу Банни (167).

Фактически, каждый аниматор Warner Brothers вложил своё в суетливый характер Даффи Дака, который может меняться от сумасшествия в одной серии до жаждущего славы в другом эпизоде. Боб Клэмпетт и Чак Джонс оба широко использовали эти две различные версии характера персонажа.

Журналом TV Guide Даффи был помещён на 14 место в списке «50 лучших анимационных персонажей», а в одном из выпусков журнала был помещён на обложку (в образе Дака Доджерса) вместе с поросёнком Порки и Суперкрошками.

История и характер 

Даффи является персонажем типа screwball (сумасброд). Характер Даффи эволюционировал вместе с его аниматорами. Самый первый Даффи Тэкса Эвери и Боба Клэмпетта — это сумасшедший, свихнувшийся селезень. Даффи 1930—1940 годов появлялся в паре с поросёнком Порки. Утёнок также появлялся в фильмах на тематику Второй мировой, но и там оставался верен своему неразумному характеру: уклонялся от рекрутства, сражался с нацистским козлом, пытавшимся съесть запасы металла и даже дал по морде самому Адольфу Гитлеру. Позже, мультфильмы с Даффи стал анимировать Роберт МакКимсон: он немного присмирил Даффи и добавил ему сообразительность Багза Банни. Но, МакКимсон сохранял сумасшествие утки в некоторых эпизодах до 1961 года. Даффи режиссёра Фрица Фреленга — завистливый противник Багза. Позже, когда Багз стал самой популярной звездой Warner Bros., режиссёры всё равно нашли выход для популярности Даффи. Они начали делать пародии на известные радио и телесериалы с Даффи в главной роли и поросёнком Порки в качестве его помощника, такие, как «Дак Доджерс» (пародия на Бака Роджерса), «Дак Твэйси» (Дик Трэйси), «Даффи — Робин Гуд» и «Ступор Дак» (пародия на Супермена, теперь являющегося собственностью WB). Чак Джонс использовал идею Багза, пользующегося завистью Даффи как преимуществом. Например, в трилогии Джонса Rabbit Fire, Rabbit Seasoning и Duck!Rabbit!Duck! Багз дурачит охотника Элмера Фадда, для того, чтобы тот застрелил Даффи. Иногда авторы ставили утку в паре со Спиди Гонзалесом. Здесь злость и сумасшествие утки дорастали до предела: Даффи всеми способами пытался убить мышонка, имея только одну на то причину — вредность.

Даффи сегодня 
Даффи появлялся как камео в фильме «Кто подставил кролика Роджера», где у него дуэль на пианино с Дональдом Даком. Чтобы отметить пятидесятый юбилей Даффи, авторы выпустили фильм The Duxorcist, первый мультфильм про Даффи в 1980-х годах. Также, были выпущены два фильма, акцентрирующиеся на Даффи: «Даффи Дак: Фантастический остров» и «Даффи Дак: Охотники за чудовищами». В 1996 году вышел игровой фильм «Космический джем», в котором Даффи участвовал наравне с остальными анимационными персонажами Warner Brothers. В дальнейшем WB пытались сместить внимание с Багза Банни на Даффи: так, например, в фильме «Луни Тюнз: Снова в деле», его безжалостно увольняют с WB, и фильм центрируется на его зависти к Багзу, имеющему бо́льшую популярность. В 2003 году был выпущен мультсериал «Дак Доджерс», основанный на короткометражном мультфильме «Дак Доджерс в 24½ веке» () — в мультсериале попросту нет Багза. Про Даффи собирались выпустить новые короткометражные фильмы, но этого не случилось из-за провала «Луни Тюнз: Снова в деле».

Голос 
На протяжении многих лет Даффи Дака озвучивал актёр Мел Бланк. Этот отрезок времени — 52 года является рекордом озвучивания персонажа одним актёром в истории анимации. Бланк, озвучивавший Даффи первым, снабдил персонажа уникальной манерой речи: Даффи говорит «ф» вместо «с», таким образом, шепелявя. Манера разговора Даффи вырабатывалась много лет: в некоторых мультфильмах Даффи совсем не шепелявит, а в серии China Jones он — ирландский частный детектив, имеющий акцент вместо шепелявости. В русском дубляже («Космический джем» и «Луни Тюнз: Снова в деле») его дублирует Вячеслав Баранов.

Актёры 
Список других актёров которые озвучивали Даффи Дака.
 Ди Брэдли Бейкер («Космический джем», 1996)
 Джефф Беннетт («Attack of the Drones»)
 Сэмюэл Винсент («Малыши Луни Тюнз»)
 Фрэнк Горшин («Superior Duck»)
 Мел Торме — Поющий голос Даффи Дака в мультфильме «Night of the Living Duck»
 Билл Фармер («Робоцып»)
 Морис Ламарш («Тасмания»)

Сегодня Джефф Бергман озвучивает Даффи Дака и Багза Банни.

Примечания

Ссылки 

 

Персонажи мультфильмов
Вымышленные утки
Вымышленные говорящие животные
Персонажи Looney Tunes
Вымышленные солдаты
Вымышленные ветераны Второй мировой войны